Arrival - az ABBA együttes negyedik, 1976-ban megjelent nagylemeze
Arrival - Jordan Rudess első albuma, mely 1988-ban jelent meg